Queens' College – collegio dell'Università di Cambridge
Queen's College – collegio dell'Università di Londra
Queen's College – collegio dell'Università di Oxford
Queen's College - private school di Taunton fondata nel 1843